Чая́н () — село, центр району Байдібека Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Косакжарського сільського округу.

Населення — 8510 осіб (2009; 7763 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Байдібека
Села Туркестанської області
Районні центри Туркестанської області